Дальневосточноевропейское время (FET, ) — одно из названий 3-го часового пояса (UTC+3). Дальневосточноевропейское время на три часа опережает всемирное координированное время (UTC). Оно используется в некоторых странах Европы.

Страны и территории 
Следующие страны и территории используют дальневосточноевропейское время:
 , Минское время (с 15 сентября 2011 года)
 , Московское стандартное время (с 26 октября 2014 года)
  (с 8 сентября 2016 года)

Примечания

Источники 
 Справочник часовых поясов и часы мирового времени
 Время в мире и его история на timeanddate.com 

Часовые пояса